Billy Bathgate (roman), een roman uit 1989 van E.L. Doctorow
Billy Bathgate (film), een film uit 1991 van Robert Benton